Le championnat du monde de snooker 1990 a lieu du 13 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break en qualifications :  £ 
Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (18) 

 140 John Parrott
 135 Steve James
 131, 100 Terry Griffiths
 128 Cliff Thorburn
 118, 117, 112 Steve Davis
 117, 108, 108, 106, 104, 103 Stephen Hendry
 109 Willie Thorne
 105 Jimmy White
 104 Darren Morgan
 102 Tony Drago

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1990
Snooker
Snooker 1990
Sport en Angleterre en 1990
Snooker en 1990
Sport en avril 1990